Dièdre est un nom commun qui peut désigner :

En géométrie 
  Un dièdre en géométrie est la figure formée par deux demi-plans limités par une même droite.
 L'angle formé par ces deux demi-plans, mesuré dans le plan perpendiculaire à leur droite d'intersection, est aussi appelé angle dièdre (ou angle diédral).
 Le plan est un dièdre dégénéré dont l'angle dièdre est plat (180°).
 Le demi-plan est également un dièdre dégénéré dont l'angle est nul (ses deux demi-plans sont identiques).
 C'est aussi un  dont les deux bordures sont identiques.
 Ce polyèdre est également dégénéré si les deux faces sont totalement identiques.
 Toutefois l'angle dièdre des deux faces peut être plat sans que le polyèdre soit dégénéré, si les faces ne sont pas planes.
 La surface de la sphère, par exemple, est un dièdre non dégénéré, dont les deux faces sont limitées par une courbe arbitraire joignant des points à égale distance de son centre
 La surface de la demi-sphère (ou hémisphère) est un dièdre dégénéré dont les deux faces  se superposent en totalité.

En aéronautique et ingénierie 
 Le dièdre est, par analogie, l'angle formé par le plan de chaque aile et le plan horizontal. 
 Un dièdre (optique) est une lentille prismatique utilisée pour un instrument en optique, et dont les faces transparentes forment un dièdre géométrique de façon à dévier les rayons lumineux par réfraction.

En géomorphologie 
 Un dièdre (montagne) est constitué, en montagne, par deux pans de rocher ou de massif, approximativement plans, qui forment un angle rentrant, à la façon d'un livre ouvert.